Ire kan syfta på följande platser:

Sverige 
 Ire, Karlshamn, Ringamåla socken, Karlshamns kommun, Blekinge, välbevarad bymiljö som utgör riksintresse för kulturmiljövården. 
 Ireboplatsen, en stenåldersboplats vid Ireviken, Gotlands län, gårdarna på vars ägor Ireviken och naturreservatet är beläget heter Stora och Lilla Ire.